Abelson ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Abelson (1925–2013), US-amerikanischer Journalist
 Hal Abelson (* 1947), Professor of Electrical Engineering and Computer Science am MIT
 John Abelson (* 1938), US-amerikanischer Molekularbiologe 
 Philip Hauge Abelson (1913–2004), US-amerikanischer Physiker und Chemiker